En Pologne, Bogusławice peut désigner :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bogusławice, un village dans le powiat d'Oleśnica
 Bogusławice, un village dans le powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bogusławice, un village 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bogusławice, un village dans le powiat de Kalisz
 Bogusławice, un village dans le powiat de Koło
 Bogusławice, un village dans le powiat de Pleszew

dans la voïvodie de Łódź
 Bogusławice, un village

 dans la voïvodie de Mazovie
 Bogusławice, un village dans le powiat de Płońsk
 Bogusławice, un village dans le powiat de Radom

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Bogusławice, un village 

dans la voïvodie de Silésie
 Bogusławice, un village